Хучада — село в Шамильском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Хучада как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 8 км к юго-западу от районного центра села Хебда.

История 
В 1944 году все население села было переселено в село Дагбаш (Зандак) Андалалского района. В 1957 году, после реабилитации чеченцев, большая часть населения вернулось в прежнее село.

Население

Известные уроженцы 
 Гаджиясулов, Рашид Гитиномагомедович (15 марта 1968) — российский альпинист. Покоритель высочайшей вершины мира — Эвереста (Джомолунгмы).

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана